Bradley Nowell – cantautore, musicista ska statunitense 
 Jack Nowell – rugbista a 15 britannico
 Jaylen Nowell – cestista statunitense
 Mel Nowell – ex cestista statunitense
 Wedgewood Nowell – attore, compositore e sceneggiatore statunitense